Georges Bourgeois, né le  à Mulhouse et mort le  dans la même ville, est un huissier de justice et homme politique français.

Biographie 

Huissier de justice à Mulhouse à partir de 1947, Georges Bourgeois s’investit au niveau local en devenant maire de Pulversheim en 1945 et le demeurera jusqu’en 1977. Conseiller général du Haut-Rhin dans le canton d'Ensisheim de 1945 à 1973, il est président de l’assemblée départementale entre  et , date où il est battu aux élections cantonales et se retire. 

Au niveau national, il est sénateur du Haut-Rhin de 1948 à 1951 puis député du département, élu sur la liste du RPF puis celle du CNIP et des Républicains sociaux (1951-1958), et de la  circonscription du Haut-Rhin (1958-1978).

Aux cours de ses mandats, il a appartenu aux différents mouvements gaullistes.

Il fut aussi membre de diverses institutions européennes comme le Conseil de l’Europe, l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe ou l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

Détail des mandats et fonctions

Au niveau national 
  -  : Sénateur du Haut-Rhin
  -  : Député du Haut-Rhin 
  -  : Député de la  circonscription du Haut-Rhin

Au niveau local 
  -  : Maire de Pulversheim
  -  : Conseiller général du canton d'Ensisheim
  -  : Président du conseil général du Haut-Rhin
  -  : Vice-président du conseil régional d'Alsace

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Raymond Oberlé, « Georges Bourgeois », in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 4, p. 322

Liens externes 
 

Sénateur du Haut-Rhin
Député du Haut-Rhin
Député de la Ve législature de la Ve République
Député de la IVe législature de la Ve République
Député de la IIIe législature de la Ve République
Député de la IIe législature de la Ve République
Député de la Ire législature de la Ve République
Député de la troisième législature de la Quatrième République
Député de la deuxième législature de la Quatrième République
Président du conseil général du Haut-Rhin
Personnalité liée à Ensisheim
Maire du Haut-Rhin
Mulhouse Alsace Agglomération
Naissance en avril 1913
Naissance à Mulhouse
Naissance dans le district de Haute-Alsace
Décès en août 1978
Décès à Mulhouse
Décès à 65 ans